Mutual (Ohio), plaats in Ohio
Mutual (Oklahoma), plaats in Oklahoma
Mutual (Laura Tesoro), lied van Laura Tesoro